Les Alethinophidia sont un infra-ordre de serpents.

Classification 
Ils regroupe toutes les familles de serpents autres que les serpents aveugles qui forment l'infra-ordre des scolécophidiens.

Liste des familles actuelles 
Selon The Reptile Database ():

Phylogénie

Publication originale 
 Nopcsa, 1923 : Die Familien der Reptilien. Fortschritte der Geologie und Paläontologie, , .

Liens externes

Notes et références

Bibliographie 
 Lee, Hugall, Lawson & Scanlon, 2007 : Phylogeny of snakes (Serpentes): combining morphological and molecular data in likelihood, Bayesian and parsimony analyses. Systematics and Biodiversity, , n. 4,  (texte intégral).
 Pyron, Burbrink, Colli, Montes de Oca, Vitt, Kuczynski & Wiens, 2011 The phylogeny of advanced snakes (Colubroidea), with discovery of a new subfamily and comparison of support methods for likelihood trees. Molecular Phylogenetics and Evolution, , n. 2,  (texte intégral).

Serpent
Infra-ordre de tétrapodes (nom scientifique)